

Geografia 
 Bert – comune francese situato nel dipartimento dell'Allier della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi

Persone 
 Bob Bert (...) – batterista statunitense
 Eddie Bert (1922-2012) – trombettista jazz americano
 Lore Bert (1936) – artista tedesco
 Malcolm Bert (1902-1973) – scenografo statunitense
 Margita Bert (1940) – medico tedesco
 Paul Bert (1833-1886) – fisiologo e politico francese

Altro 
 BERT – acronimo di Bidirectional Encoder Representations from Transformers, tecnica di Google per la comprensione del linguaggio
 Bert – personaggio della trasmissione televisiva Sesame Street
 Bert – nome proprio di persona